El término Hamlet puede referirse, en esta enciclopedia:

Literatura
a Hamlet, obra del escritor inglés William Shakespeare;
a Amleth, el príncipe legendario de Dinamarca en el cual se basó Shakespeare;

Astronomía
a Hamlet, cráter de Oberón, luna de Urano;

Música
a Hamlet, grupo heavy metal español;
a Hamlet, disco de la banda homónima;
a Hamlet, disco de vinilo la banda homónima;
a Hamlet, poema sinfónico de Franz Liszt;
a Hamlet, una ópera de Ambroise Thomas;

Cine
a Hamlet, película de 1948 dirigida por Laurence Olivier;
a Hamlet at Elsinore, película de 1964 dirigida por Philip Saville;
a Hamlet, película de 1990 dirigida por Franco Zeffirelli;
a Hamlet, película de 1996 dirigida por Kenneth Branagh;
a Hamlet, película de 2000 dirigida por Michael Almereyda;

Lugares

Estados Unidos
a Hamlet, localidad del estado de Carolina del Norte;
a Hamlet, localidad del estado de Indiana;
a Hamlet, localidad del estado de Nebraska;
a Hamlet, localidad del estado de Nueva York;

Otros personajes
a Hamlet Reyes, abogado y político uruguayo;
a Hamlet Lima Quintana, poeta argentino;
a Hamlet Mkhitaryan, futbolista armenio;
a Hamlet Bazzano, investigador científico uruguayo.